Михаил Большаков:
 Большаков, Михаил Алексеевич (1920—1997) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Большаков, Михаил Васильевич (1904—1991) — офицер ГРУ, работник системы внешней торговли.
 Большаков, Михаил Николаевич (1907—1992) — советский учёный в области водного хозяйства и мелиорации.